Die Abkürzung WDNCh (ВДНХ) steht für:

 Ausstellung der Errungenschaften der Volkswirtschaft, ein Ausstellungsgelände in Moskau
 WDNCh (Metrostation), eine nach dem Ausstellungsgelände benannte  Moskauer Metrostation  

WDNCH